Мартьяновка — топоним и гидроним в России:

 Мартьяновка — река в Пермском крае (бассейн Камы)
 Мартьяновка — село в Клинцовском районе Брянской области
 Мартьяновка — посёлок в Золотухинском районе Курской области